Het WTA-tennistoernooi van Brussel (officieel de Brussels Open) van 2011 vond plaats van 16 tot en met 22 mei 2011 in Brussel. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijf speelsters uit de top 20 deel. Het eerste reekshoofd Caroline Wozniacki uit Denemarken won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als achtste geplaatste Chinese Peng Shuai in drie sets. Wozniacki was de eerste die het toernooi van Brussel op haar naam mocht schrijven. Het was haar zestiende WTA-toernooizege, de vierde van 2011. Vier Belgische speelsters namen aan het toernooi deel. Yanina Wickmayer was als zesde geplaatst – ze bereikte de kwartfinale, waar ze de strijd wegens een rugblessure moest opgeven. Alison Van Uytvanck werd in de tweede ronde uitgeschakeld door haar landgenote Yanina Wickmayer. Kirsten Flipkens en An-Sophie Mestach kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het Amerikaanse team Liezel Huber en Lisa Raymond was als eerste geplaatst – ze werden in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnaressen. Het ongeplaatste duo Andrea Hlaváčková en Galina Voskobojeva won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste Poolse koppel Klaudia Jans en Alicja Rosolska in de match-tiebreak die nodig was om de partij te beslissen. Hlaváčková en Voskobojeva wonnen hiermee hun eerste gezamenlijke WTA-titel. De Belgische Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Brussel 2011
Brussel